Тури́ст (мандрíвник).
 Турист (фільм, 1925) — короткометражка.
 Турист (фільм) — американський фільм 2010 р., ремейк фільму «Невловимий» (2005).
 Турист (велосипед)
 Турист (готель, Київ).
 Турист (готель, Харків).

 Турист (готель)

Див. також 
 Туристичний похід
 Туристична асоціація України
 Туристичний кластер
 Туристичний оператор